Kabanowo () ist ein russischer Ortsname:
 Kabanowo (Altai), Dorf in der Region Altai
 Kabanowo (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Kabanowo (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Kabanowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Pelkeninken, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Kabanowo (Kemerowo), Dorf in der Oblast Kemerowo
 Kabanowo (Kirwo), Dorf in der Oblast Kirow
 Kabanowo (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Kabanowo (Mordwinien), Dorf in der Republik Mordwinien
 Kabanowo (Moskau, Noginsk), Dorf im Rajon Noginsk, Oblast Moskau
 Kabanowo (Moskau, Orechowo-Sujewo), Dorf im Rajon Orechowo-Sujewo, Oblast Moskau
 Kabanowo (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk
 Kabanowo (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan
 Kabanowo (Tschuwaschien), Dorf in der Tschuwaschischen Republik
 Kabanowo (Twer), Dorf in der Oblast Twer
 Kabanowo (Udmurtien), Dorf in der Udmurtischen Republik